Spilanthes acmella est un nom scientifique d'espèce en taxinomie végétale. Néanmoins, à la suite d'erreurs d'identification et de révisions taxinomiques, ce nom est devenu ambigu et invalide. Plusieurs espèces ont en effet reçu ce nom.

Spilanthes acmella (L.) Murray 
La première description, et la seule valable en nomenclature, est Spilanthes acmella (L.) Murray. Elle est due à Johan Andreas Murray  en 1774. Le basionyme de ce nom est Verbesina acmella L.. Néanmoins, Spilanthes acmella (L.) Murray n'est plus reconnu en taxinomie et est considéré comme synonyme à Blainvillea acmella (L.) Philipson.

 Spilanthes acmella sensu DC. 
Au début du , Augustin Pyrame de Candolle décrit une espèce, pensant traiter de Spilanthes acmella (L.) Murray. Des auteurs après lui, comme Ernst Hans Ludwig Krause, ont pensé le contraire. Cet auteur renomme cette nouvelle espèce potentielle en 1914, Coreopsis acmella E.H.L.Krause.

Néanmoins, on considère actuellement Coreopsis acmella E.H.L.Krause comme étant également synonyme de Blainvillea acmella (L.) Philipson.

 Variétés autrefois placées dans cette espèce 
Des variétés ont été placées au sein de Spilanthes acmella (L.) Murray. Un écueil serait de penser qu'elles sont maintenant rangées au sein de Blainvillea acmella (L.) Philipson. En effet, en réalité, celles-ci ont gagné, ou regagné, le statut d'espèces à part entière, qui-plus-est dans un genre botanique autre.
 Spilanthes acmella (L.) Murray var. oleracea Hook.f. est maintenant considéré comme synonyme de Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen. Il s'agit de la brède mafane.

À laquelle on peut donc rajouter :
 Spilanthes acmella DC. var. oleracea (Jacq.) Baker est également considéré comme synonyme de Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen.
 Spilanthes acmella DC. var. uliginosa (Sw.) Baker est maintenant considéré comme synonyme de Acmella uliginosa (Sw.) Cass.

Spilanthes acmella non auct. (L.) Murray 
D'autres auteurs ont également nommé des espèces Spilanthes acmella, à tort :
 l'une est Spilanthes acmella non auct. (L.) Murray qui est en fait Acmella caulirhiza Delile ;
 une autre est Spilanthes acmella auct. pl., non auct. (L.) Murray qui est en fait Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen.

Notes et références

Liste des variétés 
Selon  (Attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :
 variété Spilanthes acmella var. acmella
 variété Spilanthes acmella var. albescentifolia A.H. Moore
 variété Spilanthes acmella var. calva (DC.) Clarke ex Hooker f.
 variété Spilanthes acmella var. lanceolata (Link ex Spreng.) A.H. Moore
 variété Spilanthes acmella var. oleracea (L.) C.B. Clarke ex Hook. f.
 variété Spilanthes acmella var. paniculata (Wall. ex DC.) C.B. Clarke ex Hook. f.
 variété Spilanthes acmella var. uliginosa (Sw.) Baker

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asteraceae